Geldigheid in de statistiek, zie Validiteit
 Geldigheid in de logica, zie Correctheid (logica)
 Geldigheid van een rechtshandeling